

События 
 Начало хронологического раздела в «Исторических записках» Сыма Цяня. Начальный год девиза «Гун-хэ». 15 год луского Чжэнь-гуна, 10 год циского У-гуна, 18 год сунского Ли-гуна, 14 год чэньского Ю-гуна. (Сыма Цянь. Исторические записки. В 9 т. Т.3. М., 1984. С.52-53)
 Ассирийский царь Салманасар III совершил удачный поход на Сирию, но не смог взять Дамаск. На побережье Финикии на скале было вытесано изображение царя рядом с изображение Тиглатпаласара I.
 Битва при Рамот-Гиладе, Иудея и Израиль против Сирии. Ранение царя Иорама.
 Царь Ииуй принёс дань Салманасару III.

Скончались 
 Иорам (царь Иудеи), на престол взошёл его сын Охозия.
 Убиты Иорам (царь Израиля) и царица Иезавель. На престол взошёл Ииуй.
 Убит Охозия (царь Иудеи). Начал править Гофолия.
 Князь Цзинь Цзин-хоу, преемником стал Си-хоу (сын Сыту), правивший до 823 года до н. э..

См. также

Примечания